

Persone 
 Jesús Castro (1900 circa-...) – calciatore messicano
 Jesús Castro (1930 circa-...) – calciatore uruguaiano

Pagine correlate 
Castro – pagina di disambiguazione